Пирого́вский — бывший рабочий посёлок Мытищинского района Московской области России, бывший административный центр городского поселения Пироговский. Постановлением Губернатора Московской области от 16 ноября 2015 года объединён с городом Мытищи.

Население —  чел. ().

Расположен на реке Клязьме, у плотины Пироговского водохранилища, в 5 км к северу от Мытищ. Связан с районным центром автодорогой (Пироговское шоссе). Ранее посёлок соединялся с Мытищами однопутной электрифицированной железнодорожной веткой.

История 
Деревня Пирогово (существующая рядом с посёлком до сих пор) известна ещё из писцовых книг 1585 года.

Импульс развитию местности дало строительство суконной фабрики купца Хлудова (велось на основании свидетельства, выданного канцелярией московского генерал-губернатора в феврале 1865 года). С 1923 года предприятие получило название тонкосуконной фабрики «Пролетарская победа».

В 1990-х годах фабрика была закрыта. В апреле 2004 года на одном из предприятий, располагавшихся на территории фабрики, произошёл серьёзный пожар, унёсший жизни 13 человек.

Статус посёлка городского типа — с 1928 года. 16 ноября 2015 года включён в черту города Мытищи.

Население

Экономика 
В посёлке расположен Мытищинский деревообрабатывающий завод (выпускает мебель) и ещё ряд мелких предприятий.

Близ посёлка расположен Пироговский гидроузел с малой Пироговской ГЭС мощностью 0,28 МВт (см. Гидроэлектростанции канала имени Москвы).

На берегу Пироговского водохранилища (часть Клязьминского) расположен популярный пироговский пляж.

Культура 
В посёлке работают дворец культуры, больница, новая школа.

Примечания

Ссылки 
 

населённые пункты, упразднённые в 2015 году
Бывшие посёлки городского типа Московской области
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты, вошедшие в состав Мытищ
Населённые пункты по алфавиту